

Toponyme 

 Lansing (Caroline du Nord) ;
 Lansing (Illinois) ;
 Lansing (Iowa) ;
 Lansing (Kansas) ;
 Lansing (Michigan), capitale du Michigan ;
 Lansing (Minnesota) ;
 Lansing, ville située dans l’État de New York ;
 Lansing, village situé dans l’État de New York ;
 Lansing (Ohio) ;
 Lansing (Virginie occidentale).

Patronyme 

 J. Stephen Lansing, scientifique ;
 Joi Lansing (1929-1972), actrice, mannequin et chanteuse américaine ;
 Mike Lansing, joueur de baseball ;
 Robert Lansing, personnalité politique américaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme